Андрей Пономарёв:
 Пономарёв, Андрей Викторович (род. 1961) — украинский горный инженер и политик, народный депутат Украины 7-го созыва.
 Пономарёв, Андрей Леонидович (1957—2014) — российский историк и специалист по средневековой нумизматике.
 Пономарёв, Андрей Николаевич (род. 1956) — деятель российских спецслужб, генерал-полковник.